V.League 1 (1987) – 7. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 27 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 1 marca, a zakończył 7 maja 1987 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Cảng Sài Gòn. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Câu Lạc Bộ Quân Đội. Tytuł króla strzelców zdobył Lưu Tấn Liêm, który w barwach klubu Hải Quan FC strzelił 15 bramek.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Runda 1.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Runda 2. 
W rozgrywkach drugiej rundy, gdy mecz zakończył się remisem, zwycięzcę wyłaniano w konkursie rzutów karnych.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Ćwierćfinały 
 Câu Lạc Bộ Quân Đội – Lâm Đồng FC 1 – 1 (po dogr.), karne: 4 – 3
 An Giang FC – Cảng Sài Gòn 1 – 1 (po dogr.), karne: 4 – 2
 Quảng Nam Đà Nẵng – Sở Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 3 – 2
 Phú Khánh – Hải Quan FC 2 – 1

Półfinały 
 Câu Lạc Bộ Quân Đội – Phú Khánh 2 – 1
 Quảng Nam Đà Nẵng – An Giang FC 1 – 0

Mecz o 3. miejsce 
 An Giang FC – Phú Khánh 3 – 1

Finał 
 Câu Lạc Bộ Quân Đội – Quảng Nam Đà Nẵng 1 – 0

Zespół Câu Lạc Bộ Quân Đội został mistrzem Wietnamu w tym sezonie.

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1987 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie